APC kan syfta på:

 Armored Personnel Carrier, se Pansarskyttefordon
 Automatic Performance Control, ett system för att hantera variationer i bensinkvalitén
 Antigenpresenterande cell
 Aktiverat Protein C
 Förkortning för rockbandet A Perfect Circle
 Hela folkets kongress (All People's Congress), parti i Sierra Leone
All purpose cleaner